Fugleflugtslinje kan hentyde til flere artikler:

 Fugleflugtslinje – den direkte afstand fra et punkt til et andet.
 Fugleflugtslinjen – kombineret jernbane- og vejforbindelse over Femern Bælt.